Mateu Fletxa el Vell (1481-1553), compositor català del Renaixement.
 Mateu Fletxa el Jove (1530-1604), compositor català, nebot de Mateu Fletxa el Vell.